Данышмендиды () — династия в Восточной Анатолии, основанная Данышмендом Гази после битвы при Манцикерте (не позднее 1097 года) и уничтоженная сельджуками в 1176 году. В 1134 году багдадский халиф аль-Мустаршид даровал Данышмендидам титул малик.

Происхождение 
Этническое происхождение династии неизвестно.

 Существует версия, что Данышмендиды были армянского происхождения. Она пошла от Матвея Эдесского и была позднее повторена Никитой Хониатом (приписывал ему происхождение от Аршакидов) и Варданом Великим. По словам В. Гордлевского, Матвей Эдесский «поддался тяготению Данышмендидов к христианам», что вызвало появление этой версии. П. Виттек выражал сомнение в этой версии, он писал, что Данышмендидам «приписывалось армянское происхождение». К. Каэн писал по этому поводу: «Некоторые армянские авторы, конечно, желали бы считать его персо-армянином или даже потомком Аршакидов. <…> Кажется неправдоподобным, чтобы туркмены, при наличии такого языкового барьера и различия в традициях, избрали его своим вождем и, более того, сделали героем, олицетворявшим собой их народ, человека чужого племени».
  и В. Гордлевский считали основателя династии Данышменда арабом и потомком сейида .
 Третья точка зрения состоит в том, что Данышменд был тюрком. Её подтверждают латинские источники: Альберт Аахенский причислил его к туркам: «ecce Turci Donimanus, Solymanus, Carageth, Brodoan de Alippa». Гийом Тирский назвал его «могущественный турецкий сатрап по имени Данишманд». Эту точку зрения поддерживают и некоторые учёные: Ф. Успенский писал, что основателем династии считается один ученый тюркского происхождения.

История 
Основателем династии был Данишменд Гази, который  в 1064 году был среди приближенных эмиров султана Алп-Арслана. В  1071 году Данишменд Гази участвовал в битве при Манцикерте, а затем завоевал Сивас. Он основал одно из первых туркменских княжеств в Анатолии. 

Данышменд Гази получил имя от слова dānishmand, по-персидски оно означает «учёный».  

Данышменда Гази в 1085 году после его смерти сменил  его сына Гюмюштегин. В его правление династия стала  более могущественной. Он использовал в 1086 году   борьбу сельджуков после смерти султана Сулеймана I (1086), чтобы получить независимость. Первой столицей, возможно, была  Амасья . Гюмюштегин расширил территории, воспользовавшись борьбой между анатолийскими и сирийскими сельджуками. 

Гюмюштекин был союзником султана Кылыч-Арслана в войнах с Византией и  с крестоносцами. Во время осады крестоносцами Никеи в мае 1097 года  анатолийский сельджукский султан Кылыч-Арслан осаждал Малатью, на которую также претендовал Гюмюштекин. Кылыч-Арслан снял осаду и отправился к Никее, которую не смог удержать. 

Во время Первого крестового похода первым выступил против крестоносцев.

30 июня 1097 года у Дорилея Гюмюштекин и эмир Кайсери Хасан сражались вместе с Кылыч-Арсланом с крестоносцами. Они были вынуждены отступить . После борьбы с крестоносцами Гюмюштегин, главной целью которого долгое время был захват Малатьи, осадил город. 

Боэмунд задумал (1100 г.) поход против Данишмендов, но был разбит в Мелитене (Малатье) и пленен. Попытки крестоносцев освободить Боэмунда кончились плачевно — объединённые войска Кылыч-Арслана, Мелика Гази и Ридвана разбили их около Синопа.

Он устроил засаду и разбил силы Боэмунда, взял его в плен сначала в Сивас, затем в Никсар и заключил в тюрьму в июле 1100 года. Однако при приближении графа Эдессы Бодуэна I он снял осаду и отступил к Сивасу.

Боэмунд отговаривал Мелика Гази от союза с византийским императором и, обещая помощь христианских князей, подстрекал его на месть Сельджукиду.

Столица Сельджукидов, Қонья, была осаждена и занята (в 1101—1102 гг.) Меликом Гази.

Новый Крестовый поход собрался с участием лангобардов , французов и немцев в 1101 году. Когда лангобарды пришли в Константинополь,  они узнали, что Боэмунд взят в плен Гюмюштегином, они приняли меры, чтобы освободить его из плена. 3 июня 1101 года они двинулись из Циветота, недалеко от Измита, и после захвата Анкары под господством анатолийских сельджуков направились в направлении Чанкыры, чтобы отправиться в Амасью и Никсар, но Гюмюштегин,  Кылыч-Арслан, мелик Алеппо  Рыдван и эмир харрана Караджа с 20 000 воинов разгромили их  под Мерзифоном в августе.

Гюмюштегин Гази и Кылыч-Арслан были проинформированы, что вторая армия крестоносцев прибыла в Анатолию сразу после этой победы и продвигается в направлении Коньи. Следуя по дорогам, проходящим через холмы и равнины со всеми турецкими войсками, они поймали это войско до того, как оно достигло Коньи, и сильно потрепали его. Крестоносцы дошли до Коньи и осадили город, но безрезультатно направились к Эрегли. Однако эта армия, опустошенная жаждой, подверглась нападению объединенных турецких сил возле Коньи и смогла с трудом добраться до Антиохии. В том же году Кылыч-Арслан, Гюмюштегин Гази, Караджа и другие турецкие вожди нанесли поражение третьей армии крестоносцев под Эрегли.

После победы над крестоносцами Гюмюштекин вновь осадил Малатью. Жестокое поведение малатийского правителя армянского происхождения Гавриила по отношению к жителям города и особенно убийство ассирийской знати вызвало реакцию людей, пострадавших от голода из-за осады. 18 сентября 1102 года сирийские солдаты открыли ворота и сдали город Гюмюштегину. Гюмюштегин, который оказывал людям продовольственную помощь и раздавал фермерам семена и волов, обеспечивал мир и безопасность Малатьи. Однако события, которые произошли после того, как Боэмунд  и его двоюродный брат Ричард де Салерно были взяты в плен, вскоре рассорили Гюмюштегина и Кылыч-Арслана, которые вместе сражались против крестоносцев.

Продолжив кампанию, он пошёл на юг и в 1103 году захватил Малатию. За его войны с христианами халиф аль-Мустаршид пожаловал Данышмендидам титул Малик — «царь».

Мелик Гази (Ахмед) был могущественный государь, титуловавший себя на монетах (по-гречески) «завоевателем всей Романен и Анатолии»; но преемник его Мелик Гази Мухаммед, полувассал Византии, должен был удовлетворяться титулом «великий эмир».

Михаил Сириец рассказывает, что и халиф (из Багдада), и султан (из Хорасана), то есть Великий Сельджукид, прислали ему чёрное знамя, эмблему сюзеренства аббасидского халифа, барабан, в который перед ним били, как перед султаном, и золотой скипетр, удары которого должны были символизировать поставление на власть.

Первоначально власть Данышмендидов распространялась на район Северной Анатолии вокруг городов Токат, Амасья и Сивас . Они укрепились в середине XI века в Никсаре.

Сосредоточенные первоначально вокруг Сиваса, Данышмендиды затем покорили Токат, Эльбистан и Неокесария; в дальнейшем их владения простирались на запад до Анкары и Кастамону, и на юг до Малатьи. В начале XII века Данышмендиды были конкурентами Румского султаната, а также боролись с крестоносцами .

Амир-Гази Гюмюш-тегин вмешался в споры о престолонаследии между Сельджукидами Рума, воевал с армянами в Киликии И с франками графства Эдесского, а в 521/1127 г. занял Кайсери и Анкару.

В 1130 году Боэмунд II Антиохийский пытался помочь армянской Киликии, но был убит в сражении с Гюмюштекином, сыном Данышменда. Гюмюштекин умер в 1134 году, а его сын и преемник Мухаммад не имел военного духа своих отца и деда.

После смерти Мухаммада (1142) владения Данышмендидов были разделены между двумя его братьями, Ягы-басаном, который удержал за собой титул «малик» и управлял из Сиваса, и Айн ад-Дином, который правил в Малатье.

В 1155 году сельджукский султан Кылыч-Арслан II напал на Мелика Ягы-басана, который обратился за помощью к мосульским эмирам Зенгидам. Однако, в 1174 Кылыч-Арслан II напал на Сивас, убил здесь последнего Данышмендида Зу-н-Нуна и захватил его владения.

Ягыбасан провозгласил себя эмиром в Сивасе, его брат, "Айн ад-дин, вступил во владение Эльбистаном и Малатьей, а Зу-н-Нун захватил Кайсери. Таким образом, какое-то время существовали три соперничавшие ветви Данишмендидов. После смерти Ягы-басана в дела сивасской ветви несколько раз вмешивался Сельджукид Кылыч-Арслан II; кончилось тем, что в 570/1174 г. он бил Зу-н-Нуна и прибрал крукам его владения.

Данишменды, потомки Ягы-басана, помогут султану Гияс-әд-дину Кей-Хюсреву І взойти на престол, занятый племянником — Кылыч-Арсланом III. Ценя заслуги покорных вассалов, султан щедро наградих братьев. «Области Данишмендов» он дал, правда, сыну, Ала-эд-дину, однако и Музаффер-әд-дину Махмуду пожаловал старинный удел — Никсар и Койлухисар. Музаффер-эд-дин мог вернуться в Қайсери: уже в год водарения султана (602 г. х.) он строит там мечеть, Захир-әд-дину 1 пожалована была должность перванэ.

Чувствуя себя уже прочно на престоле, сын Кей-Хюсрева I султан Изз-әд-дин Кей-Кавус I заказал историю завоевания Малой Азии, и под пером секретаря, Ибн-Ала, она превратилась в гимн династии Данишмендов.

В малатье тем временем происходили распри между тремя сыновьями Зу-л-Қарнайна. Последний правитель, Насир ад-дин Мухаммад, правил в качестве вассала қылыч-Арслана II, пока тот сам не захватил Maлaтью в 573/1178 г. Оставшиеся в живых Данишмендиды, по словам историка Ибн Биби, поступили на службу к Сельджукидам.

Правители государства Данышмендидов 
Согласно Э. Босуорту:

Согласно С. Солмазу:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Противники крестоносцев
Анатолийские бейлики
Туркменские династии
История ила Сивас